A sörfogyasztás országonkénti listája

2016 
Rangsorolt lista 2016-os felmérés szerint

2008 
2008-as állapot szerint.

Jegyzetek

Kapcsolódó szócikkek 
Sör

Szociológia
Fogyasztas
Kulturális témájú listák
Országok rangsorolt listái